Il singolare del torneo di tennis Salou Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leonardo Lavalle che ha battuto in finale Federico Sánchez 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Keil (primo turno)
 Tomas Nydahl (secondo turno)
 Dinu Pescariu (primo turno)
 Carl Limberger (semifinali)

 Francisco Montana (quarti di finale)
 Markus Rackl (quarti di finale)
 Martin Damm (quarti di finale)
 Christer Allgårdh (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salou Challenger 1991